Taking Off může být:

 Taking Off (film) – film Miloše Formana z roku 1971
 Taking Off (album, David Sanborn) – album Davida Sanborna z roku 1975
 Taking Off (album, Neil Innes) – album Neila Innese z roku 1977
 Takin' Off – album Herbieho Hancocka z roku 1962